Le terme Route 197 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 197 en Allemagne
 Route 197 au Québec, Canada
 Route nationale 197 en France
 Route départementale 197 dans les Yvelines, France